USS Colorado kan syfta på ett av fyra amerikanska örlogsfartyg, namngiva efter den amerikanska delstaten Colorado:
USS Colorado. en tremastad fregatt, i tjänst 1858-1976
, en Pennsylvania-klass kryssare, itjänst 1905-1927. Bytte namn till Pueblo 1916, för att göra namnet USS Colorado ledigt.
 ett slagskepp i Colorado-klassen, i tjänst mellan 1923 och 1947.
, en Virginia-klass kärnreaktor driven ubåt, tagen i tjänst 2018. Och för närvarande i tjänst.

Anmärkningar 

Skeppsförgreningssidor
Namn på amerikanska örlogsfartyg